Skrzyszów ist der Name folgender Orte in Polen:
 Skrzyszów (Powiat Tarnowski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Tarnowski in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Skrzyszów (Ostrów), Dorf im Powiat Ropczycko-Sędziszowski in der Woiwodschaft Karpatenvorland; siehe Gmina Ostrów